Pons ist ein Einschlagkrater auf der Mondvorderseite westlich des Mare Nectaris, südöstlich des Kraters Fermat und südwestlich von Polybius, westlich der Rupes Altai. Der Krater ist sehr stark erodiert und in seinem östlichen Teil ist der Kraterwall fast gänzlich eingeebnet und überlagert.

Der Krater wurde 1935 von der IAU nach dem französischen Astronomen Jean-Louis Pons offiziell benannt.

Weblinks 
 
 Pons auf The-Moon Wiki

Einzelnachweise 

Einschlagkrater (Mond)